AOA eller Aoa kan syfta på:
 AOA – valutakoden för Angolas valuta Kwanza
 AOA (musikgrupp) – en sydkoreansk tjejgrupp bildad 2012
 AOA – en term inom aerodynamik, se Angle of attack
 AOA – ett före detta amerikanskt flygbolag, se American Overseas Airlines
 Aoa (djur) – ett släkte fjärilar
 ‘Aoa – en ort i Amerikanska Samoa